2726 км, 2726 киломе́тр — топоним в пост-СССР.

 2726 км — остановочный пункт на главном ходе Транссибирской магистрали, в составе Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги. Находится в Омске.
 2726 км — остановочный пункт, Южно-Уральская   железная дорога, район Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область, Казахстан Код 825132. Координаты 54.896232, 70.721946